De fietsdiscipline mountainbike was een onderdeel van de wielersport op de Olympische Zomerspelen 2000. De mannenwedstrijd vond plaats op zondag 24 september 2000 in Fairfield City Farm, net buiten Sydney. Het parcours bestond uit zeven ronden, met een totale afstand van 49,4 kilometer. De wedstrijd werd gewonnen door de Fransman Miguel Martinez, die de Nederlander Bart Brentjens opvolgde als olympisch kampioen. Martinez had op de streep ruim één minuut voorsprong op de nummer twee, de Belg Filip Meirhaeghe. In totaal stonden 49 renners aan de start. Twaalf van hen stapten voortijdig af, onder wie de Nederlander Patrick Tolhoek.

Uitslag

Zie ook
Wereldbeker mountainbike 2000

Mountainbike mannen
2000
Olympische